Chelles kan syfta på:

Personer 

 Jean de Chelles (1200-talet), fransk arkitekt och skulptör

Platser 

 Chelles, Oise – fransk kommun i departementet Oise
 Chelles, Seine-et-Marne –  fransk kommun i departementet Seine-et-Marne